A Monster High 2010 és 2018 között vetített amerikai számítógépes animációs fantasy sorozat, amit Garrett Sander alkotott, a Monster High franchise alapján.

2010. május 5. és 2018. február 9. között került adásba a YouTube-on.

Ismertető 
A sorozat a híres szörnyetegek tizenéves gyermekeit követi, akik középiskolába járnak.

Szereplők

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad: Adventures of the Ghoul Squad

Különkiadások

A sorozat készítése 
Az eredeti Monster High babákat Garrett Sander készítette, az illusztrációkat Kellee Riley és Glen Hanson illusztrátor készítette. A karaktereket a szörnyfilmek, a sci-fi horror, a thriller fikció és különböző más lények ihlették.

Jegyzetek

További információk 

2010-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
Sci-fi televíziós sorozatok
Amerikai számítógépes animációs sorozatok
2018-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok